Andover Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Andover Branch (Cypress Branch), Fluss im Bundesstaat Maryland
 Andover Branch (Middle Branch Williams River), Fluss im Bundesstaat Vermont